Es la primera gira que realizó la banda de rock La Renga. Comenzó el 12 de enero de 1991 y terminó el 23 de octubre de 1993. Se realizó para presentar su primer disco Esquivando charcos, que tuvo su presentación en el Galpón del Sur, donde tocaron en varias ocasiones. Durante 1991 y 1992 dieron shows en locales como el mencionado, Die Schule, Runas de Haedo y otros más, cuando en ese año, su fundador Raúl Dilello, decide separarse de la banda. Luego de la partida de su guitarrista, la banda se dedica a realizar los restantes shows de la gira durante 1993. En medio de la gira, se encontraban grabando el sucesor de este disco, del cual se desprendieron temas como El camino del deshielo, Cortala y olvidala, El rito de los corazones sangrando y otros más. Tras esto, en noviembre de 1993 se lanza el segundo disco, A donde me lleva la vida....

Lanzamiento del disco y gira

1991 

El 26 de marzo sale este disco, titulado Esquivando charcos. El nombre  viene del tema Voy a  bailar a la nave del olvido. Se trata de la primera y única participación de Raúl Dilello como guitarrista de la banda. Este disco consta de 9 temas, siete de ellas fueron grabadas en estudio y dos en sala de ensayo. Fue presentado en vivo en el mismo escenario que tocaron en enero y febrero. El concierto tuvo lugar el 13 de abril. Justo Rata Blanca hizo lo suyo en Flores. Vuelven al mismo lugar el 11 de mayo. El 21 de junio tocaron en el Viejo Correo, y el 26 de julio en Babilonia junto a Los Felipes. En agosto dan un concierto en la Casa de Ramos, y el 12 de octubre vuelven al Galpón del Sur. El 16 de noviembre tocan en la Asociación Vecinal Florentino Ameghino y el 30 de noviembre tocan en Shangay con Viejas Locas. Finalmente, despiden el año en el Galpón del Sur el 21 de diciembre.

1992 

Comienzan el año con la noticia de la salida de Raúl Dilelio. Esto hace que Gustavo Nápoli quede como único guitarrista en la banda. El primer recital del año tuvo lugar el 11 de enero en Die Schule junto al grupo Hermes, y volverían a ese escenario el 4 de febrero. Al día siguiente hicieron lo suyo en Parque Lezama. El 2 de mayo tocaron en el Teatro Arpegios, en coincidencia con la segunda misa de Los Redondos en el Microestadio de Lanús. El 20 de junio volvieron al Galpón del Sur otra vez, y se agregó otra función para el 1 de agosto. El 22 tocaron en las Runas de Haedo. El 17 de octubre vuelven otra vez a Die Schule, y despiden el año tocando nuevamente en el Galpón del Sur y Die Schule el 31 de octubre y 28 de noviembre. Previo a eso, tocaron en Cemento el 14 de noviembre. Así terminaron el año.

1993 

Comienzan un nuevo año tocando el 3 de abril otra vez en el Galpón del Sur, y 21 días después hacen lo suyo en Cemento. El 6 y 7 de junio tocan en la Federación de Box y en el Galpón de Sur. El 13 de agosto debutaron en Stadium, donde Hermética hizo lo propio el 15 de mayo. Un mes después tocaron en el Ital Club de Ramos Mejía, mientras que el 25 tocaron en La Ruina. El 23 de octubre termina la gira en Stadium.

Setlist 

Representa el banquete del 13 de abril de 1991 en el Galpón del Sur.

 "Triste canción de amor"
 "Para tocar rock & roll"
 "Embrollos, fatos y paquetes"
 "Buseca y vino tinto"
 "Moscas verdes para el charlatán"
 "Somos los mismos de siempre"
 "Luciendo mi saquito blusero"
 "El juicio del ganso"
 "Negra es mi alma, negro mi corazón"
 "Blues cardíaco"
 "Blues de Bolivia"

Conciertos

Curiosidades 

 El tema Bailando en una pata quedó afuera de este disco, logrando entrar así en el álbum en vivo que le da nombre. Pasó lo mismo con la versión rockera de Voy a bailar a la nave del olvido.

Formación durante la primera parte de la gira 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Raúl "Locura" Dilello - Guitarra Líder (1988-1992)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Gabriel "Chiflo" Sánchez - Saxo (1989-2008)

Formación durante la segunda parte de la gira 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Gabriel "Chiflo" Sánchez - Saxo (1989-2008)

Véase también 

 Esquivando charcos

Giras musicales de La Renga
Giras musicales de 1991
Giras musicales de 1992
Giras musicales de 1993